Okręty US Navy o nazwie USS  "Tern":

 Pierwszy "Tern" był motorówką zbudowaną w 1907 i nabytą przez US Navy w 1917.
 Drugi "Tern" (AM-31) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919-1945.

Tern